Список мемориальных комплексов Белоруссии, посвящённые жертвам и героям Второй мировой войны.

Брестская область

Витебская область

Гомельская область

Гродненская область

Могилевская область

Минская область

Примечания

Литература 

Мемориал
Белоруссия
Памятники истории Белоруссии